Алекса́ндр Ханов:
 Ханов, Александр Александрович (1904—1983) — советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1973).
 Ханов, Александр Михайлович (1889 — после 1948) — советский государственный и партийный деятель, председатель Гомельского губкома РКП(б) (1919—1920), Гомельского губисполкома (1919—1920), Нижегородского губисполкома (1920—1921).